Угу́ций Пиза́нский (, ; ок. 1140,  — , ) — итальянский , ,  и . Епископ Феррары (с 1190).

Очерк жизни и деятельности 
Учился теологии и каноническому праву в Болонском университете, среди предполагаемых учителей —  (умер после 1185) и Иоанн Фавентинский (Johannes Faventinus, ум. 1187). Позже преподавал в Болонском университете, среди его учеников — Лотарио (будущий папа Иннокентий III). С 1 мая 1190 года до конца жизни — епископ Феррары.

Из филологических работ Угуция наиболее известна «Книга дериваций» (, ок. 1200), представляющая собой обширный толковый словарь латинского языка — один из первых, составленных по алфавитному принципу (более поздний известный пример такого рода — Summa grammaticalis Иоанна Генуэзского). Считается, что лексикографическим методом (этимологически родственные слова собраны в «семантические» гнёзда) «Книга дериваций» обязана словарю «Панормия» (1150—1180) . Книга Угуция была чрезвычайно распространена, она сохранилась более чем в 200 средневековых копиях. Содержащая сотни цитат из античных и средневековых авторов, «Книга дериваций» выполняла роль своего рода историко-лингвистической энциклопедии для Данте и Петрарки. Среди других филологических работ Угуция — латинская грамматика Rosarium, небольшой трактат «О сомнительном акценте» ().

Из теологических работ наиболее известно «Толкование к Апостольскому Символу» (). В «Агиографии» («Agiographia») расписал церковный календарь по дням, в соответствии с чествованиями святых.

В области права наиболее значительный труд Угуция — «Сумма к Декрету Грациана» (; сохранилась в 45 списках).

Издания трудов 
 Derivationes. Edizione critica princeps a cura di Enzo Cecchini et al. 2 vls. Firenze: Sismel, 2004. XLV, 264 p.; 1311 p. (Edizione nazionale dei testi mediolatini 11)
 Derivationes. Presentazione di Giovanni Nencioni. Firenze, 2000 (факсимиле рукописи: Firenze, Laur. Plut. xxvii sin. 5)
 Summa decretorum I: Distinctiones 1-20, O. Přerovský. Città del Vaticano, 2006 (Monumenta iuris canonici A: Corpus glossatorum 6).
 De dubio accentu, Agiographia, Expositio de symbolo Apostolorum, ed. G. Cremascoli. Spoleto, 1978 (Biblioteca degli Studi Medievali 10).

Примечания

Литература 
 Leonardi C. La vita e l’opera di Uguccione da Pisa Decretista // SG 4 (1956-57), p. 37-120.
 Weigand R. Huguccio // Lexicon des Mittelalters. Bd. V. München: Artemis Verlag, 1991, Sp.181-182.
 Riessner C. Die «Magnae derivationes» des Uguccione da Pisa und ihre Bedeutung für die romanische Philologie. Roma, 1965(содержит публикацию фрагментов Дериваций на сс. 194—233).
 Weigand R. Die Glossen zum Dekret Gratians. 2 Bde. Roma: Libr. Ateneo Salesiano, 1991—1992 (обсуждение и публикация глосс Угуция к «Декрету Грациана»).
 Müller W. Huguccio: the life, works, and thought of a twelfth-century jurist // Studies in Medieval and Early Modern Canon Law. 3. Washington: Catholic University of America Press, 1994. ISBN 0813207878.
 Cremascoli G. Uguccione da Pisa: saggio bibliografico // Cremascoli G. Saggi di lessicografia mediolatina, a cura di Valentina Lunardini. Spoleto, 2011, p. 29-96.

Ссылки 
 Uguccione da Pisa (справочная статья Дж. Скиццеротто в «Enciclopedia Dantesca»)

Родившиеся в XII веке
Латинские грамматики

Епископы Италии